Prometheus — суперкомп'ютер встановлений в 2015 в Навчальному Комп'ютерному Центрі Cyfronet, Гірничо-Металургійної Академії в Кракові.
 Prometheus (software) — free software застосунок використовується для моніторингу подій та сповіщення.
 Prometheus — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів.
 Prometheus (1998 film) — фільм-поема створений Tony Harrison у 1998 році

 Promethean: The Created — настільна рольова гра із серії «Світ Пітьми».

Див. також 
 Прометей (значення)

Примітки